Молине, Жан (1435—1507) — французский поэт, глава школы «великих риториков».
 Молине, Эдвард (1891—1974) — британский модельер.
 Молине (коммуна) — коммуна во Франции, департамент Алье.